Гленн Харлан Рейнольдс (род. ) — американский юрист, профессор Теннессийского университета. Больше всего известен как автор Instapundit, одного из самых популярных политических блогов в мире (более 100 000 посещений в день).

Кроме того, Рейнольдс является постоянным автором статей в Popular Mechanics. Его статьи также публиковались в Forbes, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, и других изданиях.

На своем сайте Рейнольдс утверждает, что интересуется всем на свете, но основная область его интересов лежит в месте пересечения проблем развития высоких технологий и свободы личности. Большая часть его публикаций так или иначе затрагивает эти темы. Кроме того, Рейнольдс интересуется музыкой, в числе своих любимых групп называет Creedence Clearwater Revival.

По собственному утверждению, Рейнольдс является либертарианцем и трансгуманистом.

Библиография 
 Outer Space: Problems of Law and Policy (1989), ISBN 0-8133-7622-X (with Robert P. Merges); 2nd ed. (1997), ISBN 0-8133-1802-5
 The Appearance of Impropriety: How the Ethics Wars Have Undermined American Government, Business, and Society (1997), ISBN 0-684-82764-6 (with Peter W. Morgan)
 An Army of Davids: How Markets and Technology Empower Ordinary People to Beat Big Media, Big Government, and Other Goliaths (2006), ISBN 1-59555-054-2

Ссылки 
 Instapundit
 Г.Рейнольдс на сайте Теннессийского университета

Примечания 

Блогеры США
Публицисты США
Трансгуманисты США
Юристы США
Либертарианцы США
Преподаватели Университета Теннесси
Выпускники Юридического колледжа Университета Теннесси
Выпускники Йельской школы права
Выпускники Йельского университета